Березівське — село, Луганська область, Алчевський район
Березівське — селище, Харківська область, Дергачівський район